Gminy w USA:
 Cross Creek (ang. Cross Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Cross Creek (ang. Cross Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Cross Creek (ang. Cross Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Cross Creek – film, reż. Martin Ritt